Don Pablo es una referencia muy común con la que puede referirse a distintos personajes.

Puede referirse a:

 Pablo Ramírez Sañudo (personaje de ficción de la serie española Cuéntame, interpretado por Pepe Sancho)

 Pablo Escobar